Malaysier kan avse:

 Malajiska – ett språk som det talas huvudsakligen i Malaysia
 Malajer – person som kommer ifrån Malaysia

Se även
 Malaysier i Sverige
 Orang Asli – urbefolkningen i Malaysia.